Bécourt est un nom porté notamment par :

Patronyme 

 Nicolas Joseph Bécourt (1736-1893), général de division français.
 Jean-Antoine Bécourt, musicien français vivant à Paris vers 1785 ;

Toponyme 

 Bécourt, commune du Pas-de-Calais.
 Bécourt est aussi un village du département de la Somme regroupé dans la commune de Bécordel-Bécourt

Lien externe 
 

Patronyme wallon
Patronyme picard